Магниторазве́дка — комплекс геофизических методов разведочной геофизики, основанных на измерении компонент магнитного поля Земли. Измеряемой величиной магнитного поля является его главная силовая характеристика — индукция T[Тл]. Во внешнем магнитном поле геологические тела намагничиваются и усиливают поле Земли, формируя аномалии. Некоторые металлические руды, содержащие минералы с ферромагнитными свойствами, сохраняют остаточную намагниченность, полученную в предыдущие геологические эпохи и формируют особенно интенсивные аномалии, хорошо выделяемые современными магнитометрами. В частности, к ним относится магнетит, титаномагнетит и другие. Характер магнитных аномалий зависит от географических координат, а также различия горных пород по магнитной восприимчивости. Магниторазведка используется для поиска железных руд, в геологическом картировании, в археологии, в экологии.

Основы теории 

Магнетизмом называется особая форма взаимодействия движущихся заряжённых частиц. В теории магнетизма рассматривают диполь — систему двух фиктивных магнитных масс  , А*м противоположного знака, находящихся на бесконечно малом расстоянии  двух от друга. Магнитный момент диполя , А*м2Пространство, в котором действуют силы магнетизма, называют магнитным полем. 

Потенциал магнитного поля ,А

Основной силовой характеристикой магнитного поля является векторная величина, называемая индукцией , измеряемой в Тл или нТл. Магнитное поле складывается из  внешнего поля,  порождаемого  непосредственно источником и добавочного внутреннего поля, создаваемого(индуцируемого) веществом с магнитным полем.

По действием магнитного поля вещество приобретает магнитный момент  и намагниченность . Намагниченность ,А*м2 — это векторная величина, направление которой совпадает с направлением индукции поля   ( — объём тела).Напряжённость , А/м — вспомогательная силовая характеристика магнитного поля,  — магнитная постоянная.Также напряжённость — градиент потенциала
Для слабомагнитных веществ напряжённость связана с намагниченностью следующим приближённым соотношением —магнитная восприимчивость

Отсюда ( — относительная магнитная проницаемость):По магнитной восприимчивости  горные породы делятся на:

 диамагнетики ()

 парамагнетики()

 ферромагнетики ()
Полный вектор индукции  выражается через набор элементов — проекций на оси  и (или) углов между ними. Ось  ориентирована вертикально вниз, ось  — на географический север, ось  — на географический восток. Соответственно, проекции вектора  на перечисленные оси образуют компоненты геомагнитного поля — вертикальную  , северную  и восточную . Проекция  на горизонтальную плоскость образует горизонтальную компоненту  (не путать с напряжённостью!)Угол между составляющей  и направлением на север ()  называется склонением  . Угол между вектором  и горизонтальной плоскостью называется наклонением .

Аномалии магнитного поля 
Аномалией называется отклонение измеренной индукции магнитного поля от нормального поля Земли. Например, для полного вектора индукции:Объекты , создающие аномалию  , должны отличаться от вмещающей среды  по магнитной восприимчивости.Кроме этого, значения аномалии зависят от размеров аномалиеобразующего тела, его формы и глубины залегания. Аномалия магнитного поля при известной геометрии и физических свойствах объекта определяется в результате решения прямой задачи.

Магнитный полюс 
где  —избыточная магнитная масса,   — глубина до полюса,  — координата точки измерения  на прямой линии(профиле), проходящей через центр шара.

Шар 
где  —избыточный объёмный магнитный момент,   — глубина до центра шара,  — координата точки измерения  на прямой линии(профиле), проходящей через центр шара.

Средства измерения 
Прибор для измерения индукции магнитного поля называется магнитометр.

Разновидности магниторазведки 
Измерения производят в пешем варианте, на автотранспорте, водном транспорте. Пешая магниторазведка отличается высокой детальностью измерений, но низкой производительностью. Измерения с автомобилей достаточно производительны и детальны, но привязаны к дорожной сети. Аэромагниторазведка имеет высокую производительность и позволяет проводить измерения над морем.

Известные учёные 

 Логачёв, Александр Андреевич

См. также 
 Магнитотеллурическое зондирование
 Магнитная аномалия

Примечания

Ссылки 
 Логачев А. А. Захаров В. П. Магниторазведка. // Ленинград, «Недра», 1979 г.

Магнитное поле Земли
Разведочная геофизика